Siamesen steht für:

 eine Kaninchenrasse, siehe Siamesenkaninchen.
 eine Katzenrasse, siehe Siamkatze.
 alte Bezeichnung für das Volk der Thai, insbesondere für die Zentral- und Südthai, in Abgrenzung zu anderen Tai-Stämmen